Leopardo de las nieves es el nombre común de un felino y puede referirse a:

 el Panthera uncia, un felino también conocido como onza o irbis;
 Premio Leopardo de las Nieves, un premio de montañismo de la Unión Soviética.
 Mac OS X Snow Leopard, versión del sistema operativo de Apple
 Ang Rita, sherpa nepalí así apodado
 Leopardo de las nieves (libro), diario de viaje de Peter Matthiessen
 Unidad Comando Leopardo de las nieves, unidad antidisturbios y antiterrorista de la policía china